3235 Melchior
Melchior Broederlam
Melchior Treub
Friedrich Melchior von Grimm
Michael Melchior
Melchior Cano
Melchior (Chrono Trigger)
Melchior Josef Martin Knüsel
Giovanni Melchior Bosco
Eugène Louis Melchior Patrin
Júlio Melchior von Trompowsky

Desambiguação